Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1997 года — второй в истории совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 14 по 16 февраля на стадионе «М-Вейв» (Нагано, Япония).

Общие сведения 
В соревновании приняли участие 66 спортсменов (36) и спортсменок (30) из 23 стран.
Конькобежцы соревновались на 5-и дистанциях: 10.000m, 1.500m, 3.000m, 500m, 5.000m

Итоговая таблица

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 

Конькобежный спорт
Международные соревнования по конькобежному спорту в Японии
Конькобежный спорт
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью